Globocarpus oenanthoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Théodore Caruel. Globocarpus oenanthoides ingår i släktet Globocarpus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
oenanthoides